El término Rubielos puede referirse a:

Lugares de España

Provincia de Cuenca 
Rubielos Altos, en el municipio de Pozorrubielos de la Mancha.
Rubielos Bajos, en el municipio de Pozorrubielos de la Mancha.

Provincia de Teruel 
Rubielos de la Cérida, municipio.
Rubielos de Mora, municipio.